Narus är ett vattendrag i Sydsudan, på gränsen till Uganda. Det ligger i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Juba.

Trakten runt Narus består i huvudsak av gräsmarker. Runt Narus är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Sydsudan